Philippeville kan syfta på följande platser:

Algeriet 

 Skikda, tidigare kallad Philippeville, provinshuvudstad,

Belgien 

 Philippeville, kommun i Vallonien, Province de Namur, 
 Arrondissement de Philippeville, Vallonien, Province de Namur, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Belgienförgreningar